Литвак, Борис:
 Литвак, Борис Григорьевич (1919—2002) — советский и российский историк.
 Литвак, Борис Давидович (1930—2014) — Герой Украины, создатель Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее».